Фаина Михайловна Кириллова (род. 29 сентября 1931 в г. Зуевке Нижегородского края, сейчас — Кировская область) — белорусский математик. Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси (1996), доктор физико-математических наук (1968), профессор (1972). Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2002). Заслуженный деятель просвещения Вьетнама (2001).

В 1954 году окончила Уральский государственный университет. С 1954 года по 1962 год работала ассистентом в Уральском политехническом институте. С 1960 года в Уральском отделении АН СССР. Кандидатская диссертация была защищена в 1962 г. в МГУ по теме «Задачи качественной теории оптимального регулирования» (научный руководитель Н. Н. Красовский). C 1962 по 1967 год работала старшим научным сотрудником в Уральском политехническом институте. В 1967 году защитила в Ленинградском государственном университет имени А. А. Жданова докторскую диссертацию по теме «О некоторых применениях функционального анализа в теории оптимальных процессов». C 1967 года работает в Институте математики Национальной академии наук Беларуси. До 1969 года занимала должность старшего научного сотрудника, с 1970 года заведующий отделом. С 2007 года — главный научный сотрудник отдела математической теории систем.

Научные труды по оптимальному управлению, конструктивных методах оптимизации и их приложениям. Разработала математический аппарат исследования систем с задержкой на управляемость и наблюдаемость, принцип квазимаксимума для дискретных систем, универсальную форму необходимых условий оптимальности для широкого класса систем управления, конструктивную теорию экстремальных задач, программные средства для ЭВМ. Занимается изучением динамических систем в режиме реального времени.

Труды 
Автор более 350 научных работ, 14 монографий.

Награды 
 Премия Совета Министров СССР 1986 г. за разработку и внедрение многоцелевых программных средств в инженерных расчетах.
 Премия НАН Беларуси 1995 г. за цикл работ «Разработка конструктивных методов решения экстремальных задач».

Примечания

Ссылки 
 Кириллова Фаина Михайловна в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского технического университета
Математики Белоруссии
Заслуженные деятели науки Республики Беларусь